Altenmünster ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Altenmünster, Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern
 Altenmünster (Crailsheim), früherer Weiler, heute Stadtbezirk im namengebenden Stadtteil von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Altenmünster (Stadtlauringen), Kirchdorf von Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Altenmünster, überliefertes Vorgängerkloster zum Kloster Lorsch

Altenmünster ist der Familienname folgender Personen:
 Euphemia von Altenmünster († 1180), Äbtissin (17. Juni, Selige Eufemia)

Altenmünster steht außerdem für:
 Altenmünster, Markenname von Biersorten der Brauerei Allgäuer Brauhaus

Siehe auch:
 Altmünster (Begriffsklärung)
 Altomünster